Vasos y Besos puede referirse a lo siguiente:

 Vasos y besos, álbum de Los Abuelos de la Nada, editado en 1983
 Vasos y besos, canción de Los Abuelos de la Nada, editada en 1984.